Лопушно:
 Лопушно — село в Самборском районе Львовской области Украины.
 Лопушно () — деревня в одноименной гмине Келецкого повята Польши.
 Лопушно () — гмина в составе Келецкого повята Польши.
  — упраздненная административная единица, существовавшая с 1954 года по 1972 год в составе Келецкого повята Польши.
  — входит в состав епархии Римско-Католической церкви с центром в городе Кельце, Польша.